Streets peut faire référence à :

 Streets, film réalisé par Katt Shea sorti en 1990.
 Streets, chanson de Doja Cat issue de l'album Hot Pink.

Voir aussi